Мёрдок, Уильям () — имя и фамилия следующий людей: Мёрдок, Уильям (1754—1839) — шотландский механик и изобретатель.
 Мёрдок, Уильям Макмастер (1873—1912) — шотландский моряк, офицер на борту «Титаника».